Messenger (též messanger) může znamenat:

software
 Facebook Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv
 Windows Live Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv
 WhatsApp Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv
 Yahoo! Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv
 Simple Instant Messenger – svobodná aplikace pro rychlé zasílání zpráv
 Netscape Messenger – poštovní klient vyvíjený společností Netscape
 Windows Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv, předchůdce aplikace Windows Live Messenger
 Viber Messenger – aplikace pro rychlé zasílání zpráv

ostatní
 Hřebec Messenger – dostihový kůň, údajně zakladatel plemene americký klusák
 MESSENGER – planetární kosmická sonda NASA k Merkuru
 Messenger (firma) – česká společnost zajišťující kurýrní služby a přepravu balíků
 Verville-Sperry M-1 Messenger – letadlo, americký jednomístný dvouplošník

Související články 
 kurýr
 poslíček

Externí odkazy